Podlech ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Podlech (1929–2017), deutscher Rechtswissenschaftler, Historiker und Philosoph
 Dietrich Podlech (1931–2021), deutscher Botaniker
 Elmar Podlech (1936–2008), deutscher Schriftsteller und Hörspielautor
 Ferdinand Podlech (1878–1946), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer